

Cinema 
 The Challenge – film del 1916 diretto da Donald MacKenzie
 The Challenge – film del 1922 diretto da Dave Fleischer
 The Challenge – film del 1922 diretto da Tom Terriss
 The Challenge – film del 1938 diretto da Milton Rosmer e Luis Trenker
 The Challenge – film del 1948 diretto da Jean Yarbrough
 Le rotaie della morte (The Challenge) – film del 1960 diretto da John Gilling
 The Challenge – film del 1970 diretto da George McCowan e Alan Smithee
 L'ultima sfida (The Challenge) – film del 1982 diretto da John Frankenheimer
 Due gemelle quasi famose (The Challenge) – film del 2003 diretto da Craig Shapiro
 The Challenge – film del 2016 diretto da Yuri Ancarani

Letteratura 
 The Challenge – romanzo di E. V. Timms del 1952

Televisione 
 The Challenge – reality show statunitense
 The Challenge – miniserie televisiva australiana del 1986

Pagine correlate 
 Challenge